Osoby o tym nazwisku:
 Alicja Lenczewska (1934–2012) – polska mistyczka, nauczycielka
 Mikołaj Lenczewski (1940–2017) – polski duchowny prawosławny, ksiądz mitrat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Romuald Lenczewski (1822–1912) – polski architekt
 Romuald Lenczewski (ur. 1957) – polski matematyk, profesor Politechniki Wrocławskiej
 Ryszard Lenczewski (ur. 1948) – polski operator filmowy
 Stanisław Lenczewski (1917–1986) – polski rzemieślnik i działacz społeczny, poseł na Sejm
 Stanisław Lenczewski (1902–1981) – profesor Politechniki Warszawskiej, inżynier dróg i mostów
 Tomasz Lenczewski (ur. 1960) – polski genealog i heraldyk, prawnik kanonista i antykwariusz
 Wincenty Lenczewski – podchorąży, uczestnik Nocy Listopadowej

Lenczewscy herbu Zadora